The Killer – hongkoński film akcji z 1989 roku
 The Killer – indyjski thriller z 2006 roku